«Remixed & Revisited» — второй мини-альбом Мадонны с ремиксами на её композиции, являющийся также 17-й записью за время её карьеры. Выпущен в 2003 году. В ряде стран EP Remixed & Revisited позиционировался как сингл, а в ряде — как альбом.

Песни 
 «Your Honesty» (Твоя честность) — песня, авторами которой являются Мадонна и Даллас Остин, была записана в 1994 году для альбома Bedtime Stories, однако в него не вошла.
 «Into The Hollywood» — композиция, записанная специально для рекламы джинсовой продукции «GAP».

Список композиций

Ответственные за выпуск 
 Мастеринг: Пэт Краус (Pat Kraus)
 Фотограф: Реган Кэмерон (Regan Cameron)
 Художественное оформление/Дизайн: Кевин Риган (Kevin Reagan), Брет Хили (Bret Healey)

Примечания

Ссылки 
 Remixed & Revisited  на сайте Яндекс.Музыка 

Сборники Мадонны
Сборники на английском языке
Сборники 2003 года
Альбомы, спродюсированные Мадонной
Альбомы ремиксов
Мини-альбомы Warner Records